Хоэ — топоним:

 Хоэ — село в городском округе «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области России.
 Хоэ — название села Буюклы в Смирныховском городском округе Сахалинской области до 1947 года.